Jørgen Nielsen ist der Name folgender Personen:

* Jørgen G. Nielsen (* 1932), dänischer Fischkundler
 Jørgen-Ole Nyboe Nielsen, dänischer Politiker (Demokraatit), Mitglied im grönländischen Parlament